La saison 2016-2017 du championnat de Belgique est le premier niveau du championnat oppose les dix meilleurs clubs de Belgique en un  championnat, puis via play-offs qui désignent le champion de Belgique.

Formule de la compétition

Clubs participants

Clubs engagés 
Légende des couleurs

Salles

Saison régulière

Classement

Matches

Play-Offs

Récompenses individuelles

MVPs par journée de la saison régulière

Clubs engagés en Coupe d'Europe

Ligue des Champions

Coupe d'Europe FIBA

Notes et références

Liens externes 
 Site de la fédération
 Site de référence sur l'actualité du basket belge
 Site de référence du basket-ball féminin belge

2015-2016
Basket-ball M1
Belgique M1